Vuoripuro kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuoripuro (vattendrag i Norra Savolax), 
 Vuoripuro (vattendrag i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar